— серия фильмов-боевиков в жанре боевых искусств, выходившая с 1989 по 2018 годы.
 Кикбоксер (1989)
 Кикбоксер 2: Дорога назад (1991)
 Кикбоксер 3: Искусство войны (1992)
 Кикбоксер 4: Агрессор (1994)
 Кикбоксер 5: Возмездие (1995)
 Кикбоксер: Возмездие (2016) — перезапуск оригинального фильма 1989 года.
 Кикбоксер возвращается (2018) — продолжение фильма «Кикбоксер: Возмездие».

См. также 
 «Кикбоксер из ада» — гонконгский фильм-боевик в жанре боевых искусств 1990 года.
 «Кикбоксер с лезвиями» — американский фильм-боевик в жанре боевых искусств 1997 года.
  — американо-южноафриканский фильм-боевик в жанре боевых искусств 1991 года.
  — американо-филиппинский фильм-боевик в жанре боевых искусств 1993 года, продолжение предыдущего.
 «Король кикбоксеров» — американо-гонконгский фильм-боевик в жанре боевых искусств 1990 года.
 «Король кикбоксеров 3: Последний нокдаун» — американский фильм-боевик в жанре боевых искусств 1995 года.
 «Крутой кикбоксер» — американский фильм-боевик в жанре боевых искусств 1991 года.
 «Ангел-кикбоксер» — гонконгский фильм-боевик в жанре боевых искусств 1993 года.
 «Малыш-кикбоксер» — гонконгский фильм-боевик в жанре боевых искусств 1992 года.